Animal (latinsky a anglicky zvíře) může označovat:

 Animal (album, Kesha), 2010
 Animal (album, Motor Ace), 2005
 Animal (píseň, Def Leppard), 1987
 Animal (píseň, R.E.M.), 2004
 Animal (píseň, Pearl Jam), 1993

Související články 
 Animals